

Forenede Arabiske Emirater mod Uruguay

Storbritannien mod Senegal

Senegal mod Uruguay

Storbritannien mod Forenede Arabiske Emirater

Senegal mod Forenede Arabiske Emirater

Storbritannien mod Uruguay

Kilder 

Mændenes turnering - Gruppe A